Wiesław Cempa (ur. 1 lipca 1970 w Nowym Sączu) – narciarz, olimpijczyk z Albertville.
Czołowy polski narciarz lat 90. Wielokrotny medalista mistrzostw Polski w biegach narciarskich: 11-krotny mistrz Polski, 7-krotny wicemistrz Polski zarówno indywidualnie jak i w sztafecie.Od maja 2016 do kwietnia 2017 główny trener polskiej kadry kobiet w biegach narciarskich.

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Miejsca w poszczególnych zawodach

Bibliografia 
  Sylwetka zawodnika na portalu PKOL
  Wyniki olimpijskie zawodnika na portalu Sports-Reference.com

Polscy olimpijczycy (Albertville 1992)
Polscy biegacze narciarscy
Urodzeni w 1970
Ludzie związani z Nowym Sączem